Bälinge ist der Name zweier Ortschaften (Tätort) in Schweden:

 Bälinge (Luleå) in der Gemeinde Luleå
 Bälinge (Uppsala) in der Gemeinde Uppsala